Юкка:
 Юкка () — род цветковых растений.
 Юкка () — финское мужское имя.
 Юкка — российский фильм 1998 года.

См. также 
 Юкки